Lerchenfeldt kan henvise til eller forveksles med flere danske herregårde.
 Lerchenfeld er en lille hovedgård,   ved Kalundborg
Lerkenfeldt eller Lerkenfeld, tidligere Bonderup) er en herregård ved Farsø i Himmerland,

Se også
 Lerchenborg   ved Kalundborg
 Stamhuset Lerchenfeldt oprettet omkring  Lerkenfeldt i Himmerland